Ciril Grossklaus (* 17. dubna 1991 Zofingen, Švýcarsko) je švýcarský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Je rodákem z horské vesnice Hottwil. S judem začínal v 7 letech v Bruggu pod vedením Daniela Kistlera. Mezi seniory se prosazuje od roku 2013. V roce 2016 se kvalfikoval na olympijské hry v Riu, kde vypadl v prvním kole s Francouzem Alexandre Iddirem po taktické bitvě na šido.

Vítězství 
 2013 - 1x světový pohár (Tallinn)
 2015 - 1x světový pohár (Glasgow)

Výsledky

Odkazy

Reference 

  
 Osobní webstránka

Související články 
 Sport ve Švýcarsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Cirila Grossklause na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Cirila Grossklause na Judobase.org

Švýcarští judisté
Švýcarští olympionici
Narození v roce 1991
Narození 17. dubna
Narození v kantonu Aargau
Žijící lidé
Muži